Ультра (() — понад, надмірно, занадто:

 Ultra — альбом групи Depeche Mode.
 Ultra — альбом групи The Inchtabokatables.
 Ultra — альбом групи Ultra.
 Ultra Records — американський незалежний лейбл звукозапису.
 ULTra — персональна автоматична система PODCAR.
 Ультра — британський музичний ансамбль.
 Ультра — італійський фільм 1990б про ультрас.
 Ультра — розмовна назва ультрароялістів.
 «Ультра» — кодова назва криптографічної операції британської розвідки під час Другої світової війни.
 Ультра-піки — гірські вершини з показником відносної висоти 1500 метрів і більше.

Ультра — використовується для характеристики:
 людини, групи людей, які дотримуються крайніх політичних поглядів;
 партій крайнього напряму.

Див. також 
 Ультрас
 Проект MKULTRA
 Ультрамарафон — біг на ультрамарафонські дистанції

Латинська мова